Funkenburg bezeichnet:

 Funkenburg, ein Stadtteil von Dortmund, siehe Liste der Dortmunder Stadtteile
 Funkenburg (Lausitzer Bergland), ein Berg im Lausitzer Bergland
 Funkenburg (Leipzig), ein ehemaliges Vorwerk bei Leipzig
 Funkenburg (Mülsen), ein Flurstück bei Mülsen
 Funkenburg (Radebeul), ein Häuserblock denkmalgeschützter Wohn- und Geschäftshäuser in Radebeul
 Archäologisches Freilichtmuseum Funkenburg, eine germanische Wehranlage bei Westgreußen, jetzt archäologisches Freilichtmuseum